

, à Betzdorf
Église Saint-Ignace, à Coesfeld
, à Francfort-sur-le-Main
Église Saint-Ignace, à Landshut
Église Saint-Ignace, à Mayence
, à Munich
, à Ratisbonne
, à Schweineberg
, à

, à Buenos Aires

Église Saint-Ignace, à Richmond
 , à Toowong

Église Saint-Ignace (aujourd'hui église Saint-Charles-Borromée), à Anvers
 Église Saint-Ignace (aujourd'hui église Saint-Loup), à Namur

, à Montréal
 , à Winnipeg

, à Santiago
 , à Empedrado

, à Bogota
 , à Medellín

Église Saint-Ignace, à Dubrovnik

, à Saint-Sébastien

, à Albuquerque
 , à Baltimore
 , à Denver
 , à 
 Église Saint-Ignace-de-Loyola, à New York
 Église Saint-Ignace, à Port Tobacco
 , à 
 Église Saint-Ignace, à San Francisco

Église Saint-Ignace, à Paris
 Église Saint-Ignace, à Plouigneau
 Église Saint-Ignace, à Strasbourg

Église Saint-Ignace, à George Town

, à Thiruvananthapuram

, à Galway

, à Gorizia
 Église Saint-Ignace-de-Loyola, à Rome
 Chapelle della Visione di Sant'Ignazio di Loyola, à Rome

, à Tokyo

, à Manille

Église Saint-Ignace de Loyola, à Vilnius

Église Saint-Ignace-d'Antioche, à Malo Crniće

Église Saint-Ignace, à Prague

, à Stamford Hill
 , à Wishaw

Église Saint-Ignace-d'Antioche, à Malo Crniće